Паровоз З:
 Паровоз З — французский грузовой паровоз выпускавшийся в 1868—1878 годах для Николаевской железной дороги 
 Паровоз З — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1902—1906 годах